

События 
 Основан немецкий город Карлсруэ
 По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге построен деревянный Аничков мост через реку Фонтанку.
 Мятеж якобитов (сторонников династии Стюартов) в Англии. Легко подавлен. Некоторые вожди тори бежали за границу.
 Взятие русскими войсками Штральзунда и Ростока.
 1715—1774 — Король Франции Людовик XV.
 1715—1723 — Регентство Филиппа Орлеанского во Франции.
 Во Франции восстановлены права парламента. Ослабление цензуры, уменьшение налогов.
 1715—1718 — Война Турции и Венеции.
 Образование в Польше Тарногродской конфедерации, враждебной Августу.
 Митрополит Черногории Данила посетил Россию.
 1715—1717 — Русское посольство Артемия Волынского в Иране.
 Весна — Силы Моголов окружили сикхов в крепости Гудраспур и вынудили их сдаться. Большинство повстанцев перебито, Банда казнён. Главный усмиритель сикхов Абдус-Самад-хан, правитель Пенджаба, стал основателем династии пенджабских навабов.
 В Кантоне создана первая английская фактория.
 Во Львове появилась первая промышленная пивоварня.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1715 году
 31 января — Клод Адриан Гельвеций, французский философ (ум. 1771).
 12 февраля — Уильям Уайтхед — английский драматург и поэт-лауреат (ум. 1785).
 12 октября — Пётр II, российский император, последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1715 году
 1 сентября — Людовик XIV, король Франции.
6 ноября — Эметуллах Рабия Гюльнуш-султан — жена османского султана Мехмеда IV. Мать султанов Мустафы II и Ахмеда III. Одна из двух женщин в истории Османской империи, занимавших пост Валиде-султан при двух сыновьях. (род. 1642)

См. также